Лук'янівська — станція київського метро;
 Лук'янівська — вулиця в Києві.

Див. також 
 Лук'я́нівка — Історична місцевість Києва